Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге чемпионов УЕФА 1999/2000 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Турнир проходил в два групповых этапа.

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Лацио» (Рим) 

* В матче 6-го тура 1-го группового этапа «Динамо» — «Лацио» мяч в свои ворота забил Рамиз Мамедов.

«Динамо» (Киев) 

* В матче 5-го тура 2-го группового этапа «Реал» — «Динамо» мяч в свои ворота забил Фернандо Йерро.

«Байер 04» (Леверкузен)

«Марибор» (Марибор)

Группа B

«Барселона» (Барселона) 

* В первом матче 1/2 финала «Валенсия» — «Барселона» мяч в свои ворота забил Маурисио Пеллегрино.

«Фиорентина» (Флоренция)

«Арсенал» (Лондон)

АИК (Стокгольм)

Группа C

«Русенборг» (Тронхейм)

«Фейеноорд» (Роттердам)

«Боруссия» (Дортмунд)

«Боавишта» (Порту)

Группа D

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер)

«Олимпик» (Марсель)

«Штурм» (Грац) 

* В матче 4-го тура 1-го группового этапа «Штурм» — «Кроация» мяч в свои ворота забил Эдин Муйчин.

«Кроация» (Загреб)

Группа E

«Реал» (Мадрид) 

* В матче 4-го тура 1-го группового этапа «Порту» — «Реал» мяч в свои ворота забил Эмилиу Пейши.

В ответном матче 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» — «Реал» мяч в свои ворота забил Рой Кин.

В первом матче 1/2 финала «Реал» — «Бавария» мяч в свои ворота забил Йенс Йеремис.

«Порту» (Порту)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Молде» (Молде)

Группа F

«Валенсия» (Валенсия) 

* В матче 1-го тура 1-го группового этапа «Валенсия» — «Рейнджерс» мяч в свои ворота забил Крейг Мур.

«Бавария» (Мюнхен)

«Рейнджерс» (Глазго)

ПСВ (Эйндховен)

Группа G

«Спарта» (Прага)

«Бордо» (Бордо) 

* В матче 2-го тура 1-го группового этапа «Бордо» — «Виллем II» мяч в свои ворота забил Раймонд Виктория.

«Спартак» (Москва)

«Виллем II» (Тилбург)

Группа H

«Челси» (Лондон)

«Герта» (Берлин)

«Галатасарай» (Стамбул)

«Милан» (Милан)

См. также 
 Лига чемпионов УЕФА 1999/2000

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика матчей на официальном сайте Лиги чемпионов УЕФА
 Статистика команд на сайте Sportbox.ru

1999/2000|состав